Прабуты:

 Прабуты — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Квидзынский повят.
 Прабуты — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Квидзынский повят, Поморское воеводство.